Weizman(n) je židovské příjmení, mezi jehož nositele patřili především členové přední sionistické rodiny v Palestině. Mezi jeho známé nositele patří:
 Ezer Weizman (1924–2005) – sedmý izraelský prezident (synovec Chajima Weizmanna)
 Chajim Weizmann (1874–1952) – chemik, státník, prezident Světového sionistického kongresu a první izraelský prezident
 Weizmannův institut věd – světově uznávaná instituce vyššího vzdělávání a výzkumu v Izraeli
 Marie Weizmanová – sestra Chajima Weizmanna
 Reuma Weizmanová (* 1925) – izraelská pedagožka, manželka prezidenta Ezera Weizmana
 Věra Weizmannová (1881–1966)) – lékařka, manželka Chajima Weizmanna
 Weizman Širy (* 1956) – izraelský politik a poslanec za Stranu práce

Reference